Vânători ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vânători (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Vânători (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Vânători (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Vânători (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Vânători (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Vânători (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Vânători (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Vânători (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Vânători (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Vânători-Neamț, Gemeinde im Kreis Neamț
 Vânători (Popricani), Dorf im Kreis Iași
 Vânători (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Vânători (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea